

Culture et société 
 Sulky Burel est une  société française spécialisée dans la fabrication de matériel agricole.

Anthroponyme

Patronyme 

 Clara Burel (2001-), joueuse de tennis française ;
 Gérard Burel (1935-2012), homme politique français, membre de l'UMP ;
 Guillaume Burel, évêque d'Avranches de la fin du  ;
 Henry Burel (1883-1967), un artiste peintre, poète et illustrateur français ;
 Hervé Burel (1858-1943), marin breton, auteur de ses souvenirs ;
 Hugo Burel (1951-), écrivain et journaliste uruguayen ;
 Jacques Burel (1922-2000), peintre français ;
 Léonce-Henri Burel (1892-1977), directeur français de la photographie et de l'image filmographique ;
 Nathalie Burel (1976-), écrivaine française ;
 Nicolas Burel (1991-), joueur français de volley-ball.

Surnom 
 Henry E. Burel est la signature d'artiste d'Henry Burel (1883-1967), un artiste peintre, poète et illustrateur français.

Toponyme 
  est une colline située en Antarctique.

Patronyme breton
Patronyme normand